Сибиряки:

 Сибиряки — жители Сибири различной этнической принадлежности, а также этнографическая группа русских.
 Сибиряки — самоназвание сибирских татар и сибирских цыган.
 Сибиряки — поляки, сосланные или переехавшие в азиатскую часть России.
 «Сибиряки» — детский художественный фильм режиссёра Льва Кулешова.